Bacău se poate referi la:

 Bacău, oraș în județul Bacău, România
 Județul Bacău, România
 Județul Bacău (interbelic)
 Bacău de Mijloc, Arad

Toponime românești